Gotta Be You – singolo dei 3T del 1996
Gotta Be You – singolo dei One Direction del 2011
Gotta Be You – singolo delle 2NE1 del 2014